Tajoschny (), weiblich Tajoschnaja () ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Petrowna Tajoschnaja (1914–1982), sowjetische Bildhauerin und Skirennläuferin
 Olga Petrowna Tajoschnaja (1911–2007), sowjetische Bildhauerin
 Pjotr Iwanowitsch Tajoschny-Tscheschuin (1888–1952), sowjetischer Bildhauer